Siena steht für:
 Siena, italienische Stadt in der Toskana
 Provinz Siena, nach dieser Stadt benannte italienische Provinz
 Siena (Farbe), Farbton
 Fiat Siena, Automodell
 (367436) Siena, Asteroid

Siena ist der Familienname folgender Personen:
 Guido da Siena (vor 1260–nach 1290), italienischer Maler
 Pasquale de Siena (1840–1920), römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Neapel
 Katharina von Siena (1347–1380), italienische Mystikerin, Kirchenlehrerin und Heilige
 Eugenio Siena (1905–1938), italienischer Automobilrennfahrer

Die Abkürzung SIENA bedeutet
 Secure Information Exchange Network Application

Siehe auch:
 Sienna

Abkürzung